Rhizophoraceae är en familj av tvåhjärtbladiga växter. Rhizophoraceae ingår i ordningen malpigiaordningen, klassen tvåhjärtbladiga blomväxter, fylumet kärlväxter, och riket växter. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Rhizophoraceae 147 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Malpigiaordningen
Rhizophoraceae